Дай Цзита́о (известен также, как Дай Лянби, Дай Чжуаньсянь, Сюаньтан, псевдоним — Тяньчоу, партийное прозвище — Сяоюань) (; 6 января 1891 — 21 февраля 1949) — китайский общественный, государственный и политический деятель, один из идеологов Китайской Национальной партии (Гоминьдан), журналист.

Биография 
Сын гончара. Получил традиционное китайское образование, до 1905 г. учился в нормальной школе в Японии, в 1907—1909 году — в юридической школе при Университете Нихон.

Вернувшись в Китай, в 1911 г. вступил в революционную организацию Тунмэнхой (букв. Объединённый союз, Союзная лига), созданную Сунь Ятсеном.

С 19 лет писал статьи для Shanghaiese China Foreign Daily (中外 日報) и газеты Тиандуо (天 鐸 報). За сочинения, направленные против властей Империи Цин ему грозило лишение свободы, поэтому в 1911 году он бежал в Японию, а затем в Пинанг (Малайзия). В 1911 г. участвовал в Учанском восстании. Основал в 1911 г. демократическую газету «民權 報».

Свободное владение японским языком, необычное для молодого китайца, привлекло внимание Сунь Ятсена. Вскоре он стал его переводчиком, а затем с 1912 г. — личным секретарём.

В августе 1912 года Тунмэнхой объединился с несколькими политическими организациями либеральной буржуазии, в результате чего возникла партия Гоминьдан.
 
После безуспешной попытки свержения Юань Шикая в ходе Второй революции (1913), вместе с Сунь Ятсеном эмигрировал в Японию, где в 1914 г. вступил в Китайскую революционную партию (позже Гоминьдан).

На первом (реорганизационном) съезде Гоминьдана в январе 1924 г. Дай Цзитао был избран членом ЦИК и Постоянного комитета и назначен заведующим отделом пропаганды ЦИК Гоминьдана.

В 1926 году работал директором Университета Сунь Ятсена и начальником политотдела Академии Вампу, готовившей кадры для армии революционного правительства Южного Китая. Его заместителем был в то время Чжоу Эньлай.

С 1928 г. — первый председатель Экзаменационного юаня, палаты, представлявшей в Китайской Республике отдельную ветвь власти и ведавшей назначениями на государственные должности. В 1929 г. он создал «Центральный клуб», объединявший в своих рядах представителей высшего и среднего эшелонов гоминьдановской бюрократии. С его помощью контролировались центральный партийный аппарат и партийная разведка.

Почитатель Конфуция, возглавил течение «новых правых», критиковал коммунистов. Цели коммунистов «новые правые» считали утопическими, способными только расколоть единый фронт и привести революцию к поражению.

После смерти Сунь Ятсена Дай Цзитао претендовал на роль ведущего истолкователя суньятсенизма. Он стремился представить суньятсенизм чисто традиционным китайским учением, продолжением и развитием учения Конфуция, свободного от «западного» воздействия и развивающего китаецентристские и мессианские концепции имперской идеологии. Акцентируя внимание на суньятсеновском понимании классового сотрудничества и полного неприятия идей классовой борьбы, Дай Цзитао стремился идейно противопоставить коммунистов сторонникам суньятсеновских «трёх народных принципов». С этой целью он опубликовал летом 1925 г. две теоретико-пропагандистские работы, встреченные неоднозначно. Его позиция нашла поддержку и понимание Фэн Цзыю, Цзоу Лу, Ху Ханьминя и многих других ветеранов Гоминьдана. Поддержал его и Чан Кайши, восходящий военный и политический деятель Гоминьдана.

Дай Цзитао — один из авторов текста слов Гимна Китайской Республики.

Покончил жизнь самоубийством, проглотив более 70 таблеток снотворного, в связи с явным проигрышем Гоминьданом гражданской войны.

Литература 
 Меликсетов А. В. Социально-экономическая политика гоминьдана в Китае (1927—1949). М., 1977.
 Новейшая история Китая. 1928—1949. М., 1984.
 Усов В. Н. Китайский Берия Кан Шэн. ОЛМА Медиа Групп, 2004
 Дельнов А. Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна. 2017

Ссылки 
 Дай Цзитао

Революционеры Китая
Журналисты Китая
Политики Китайской Республики
Сунь Ятсен
Гоминьдан
Публицисты Китая
Поэты — авторы гимнов
Родившиеся в Гуанхане